Ruta 141 o Carretera 141 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 141.

España 
 N-141.

Carreteras por número